Сергей Владимирович Ин-фа-лин (род. 3 июня 1966) — советский и российский игрок в хоккей с мячом, полузащитник, тренер. Главный тренер сборной Казахстана с сентября 2018 года.

Карьера

Игровая карьера 
В клубах
Родился в Нижнем Тагиле, в раннем детстве его семья переехала в Первоуральск. Здесь в 1974 году он стал заниматься хоккеем с мячом в детской команде «Бригантина» у тренера Салиха Ешпанова. В 1976 году перешёл в школу «Уральского трубника», где его наставником стал Владимир Кондрашов. В 1980 году под руководством Ешпанова в составе детской команды «Голубь мира» побеждает в турнире «Плетёный мяч», в составе «Уральского трубника» становится чемпионом СССР среди юношей (1981, 1982), серебряным призёром чемпионата СССР среди юниоров (1984).

В сезоне 1983/84 дебютировал на взрослом уровне в составе «Уральского трубника», который в этом сезоне завоевал путевку в высшую лигу чемпионата СССР.

В 1984 году в связи с призывом на срочную военную службу продолжил игровую карьеру в свердловском СКА, выступая за команду до 1992 года. В составе клуба становится бронзовым призёром чемпионата СССР (1990), серебряным призёром чемпионата СНГ (1992).

В 1992 году продолжил игровую карьеру в Швеции, в первом сезоне выступая за команду «Молилла», представляющую третий по силе дивизион шведского клубного хоккея с мячом.

С 1993 по 1995 год выступал в клубе «Стонгебру» в дивизионе рангом выше.

По договорённости со шведскими клубами имел право на выступление за СКА (Екатеринбург) в 1993 и 1995 годах в весенней части розыгрышей Кубка России.

В дальнейшем (за исключением сезона 1998/99) был игроком команд, представляющих высший дивизион Аллсвенскан: «Мутала» (1995—1998), «Эдсбюн» (1999/2000) и «Ветланда» (2000—2007).

Завершил игровую карьеру в клубе «Стьернан» в должности играющего главного тренера в 2010 году.

В сборных командах
В 1990 году был в составе сборной СССР, принимающей участие в играх Международного турнира на приз газеты «Советская Россия».

В 1992 году в составе сборной клубов России стал серебряным призёром Международного турнира на призы Правительства России.

За сборную России с 1996 по 1997 год провел 13 игр, в которых забил 5 мячей. В 1997 году стал серебряным призёром чемпионата мира (6 матчей, 3 мяча).

Карьера тренера 
В клубах
В годы выступлений за «Ветланду» (2000—2007) работал в ней тренером по физической подготовке.

Перед сезоном 2007/08 перешёл в команду «Стьернан» на должность играющего главного тренера, в первой половине сезона периодически выступая за «Ветланду», испытывающую проблемы с составом из-за травм игроков.

Завершив сезон в «Стьернане», с июля по декабрь 2008 года был в тренерском штабе подмосковного «Зоркого», возглавляемого Валерием Грачёвым.

Во второй половине сезона 2008/09 и сезоне 2009/10 — вновь играющий главный тренер «Стьернана».

С 2010 по 2012 год вместе с Матиасом Ренхольмом возглавлял «Ветланду».

С 2012 по 2015 год работал с юношескими и юниорскими командами «Ветланды». Под руководством наставника в сезонах 2012/13 и 2014/15 юниорские команды «Ветланды» стали чемпионами Швеции. В 2015 году первым из иностранных специалистов был признан лучшим тренером Швеции.

В сезоне 2015/16 вошёл в тренерский штаб «Ветланды», возглавляемый Йонасом Классоном.

В сезоне 2016/17 в тандеме с Магнусом Броденом был одним из главных тренеров «Сандвикена».

С 2018 по 2022 год — главный тренер команды «Оби/Тьюреда». По итогам сезона 2018/19 команда завоевала путёвку в Элитсерию, по итогам следующего сезона вернулась в Аллсвенскан.

В апреле 2022 года вновь вошёл в тренерский штаб «Ветланды», в котором стал одним из главных тренеров команды.

В сборных командах
С 2014 по 2018 год входил в тренерский штаб юниорской сборной Швеции, возглавляемый Хоканом Роленом. При участии Ин-фа-лина команда победила в Кубке Европы (2015) и первенстве мира среди юниоров (2016).

В феврале 2013 года возглавил тренерский штаб сборной Латвии. На чемпионате мира 2014 года команда завоевала право на участие в играх в группе «А» чемпионата 2015 года. На чемпионате мира 2015 года в матче за 7-е место победила сборную США со счётом 6:4, одержав на чемпионатах мира первую победу в классе сильнейших сборных команд. Также на этом чемпионате сборная Латвии получила разрешение на игры в группе «Б», где стала победителем турнира, переиграв в финальном матче сборную Эстонии со счётом 8:3. 

С сентября 2018 года тренирует сборную Казахстана.

Образование 
Выпускник Свердловского государственного педагогического института.

Семья 
Младший брат — Денис Ин-фа-лин (род. в 1979) — в прошлом игрок сборной Казахстана по хоккею с мячом.

Сын — Владимир Ин-фа-лин (род. в 2004) — игрок в хоккей с мячом.

Достижения 
В клубах
 Бронзовый призёр чемпионата СССР: 1990
 Серебряный призёр чемпионата СНГ: 1992
 Финалист Кубка России: 1995
 Финалист Кубка мира по ринк-бенди: 1991
 Победитель Спартакиады народов СССР: 1986 (в составе сборной Свердловской области)
 Победитель Спартакиады народов РСФСР: 1985 (в составе сборной Свердловской области)

В сборной
 Серебряный призёр чемпионата мира: 1997
 Серебряный призёр Международного турнира на призы Правительства России: 1992 (в составе сборной клубов России)
 Бронзовый призёр Международного турнира на приз газеты «Советская Россия»: 1990
 Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров: 1984
 Победитель чемпионата мира среди старших юношей: 1983

Личные
 В списке 22-х лучших игроков сезона (1): 1989
 Лучший тренер Швеции: 2015

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте ФХМ СО
 Профиль на сайте «Спорт на Урале»
 Профиль на сайте Bandysidan.nu
 Сергей Ин-фа-лин: Фамилия мне досталась от деда / Sportbox.ru

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной СССР по хоккею с мячом
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Уральский трубник»
Игроки КХМ «СКА-Свердловск»
Игроки КХМ «Молилла»
Игроки КХМ «Дерби»
Игроки КХМ «Мутала»
Игроки КХМ «Эдсбюн»
Игроки КХМ «Ветланда»
Игроки КХМ «Шернан»
Тренеры по хоккею с мячом России
Тренеры клубов по хоккею с мячом Швеции
Тренеры сборной Латвии по хоккею с мячом
Тренеры сборной Казахстана по хоккею с мячом
Тренеры КХМ «Шернан»
Тренеры КХМ «Ветланда»
Тренеры КХМ «Сандвикен»
Тренеры КХМ «Оби/Тьюреда»